Сарасе́ни — испанская () и португальская () фамилия. Известные носители:

 Сарасени, Паулу Сесар (1933—2012) — бразильский кинорежиссёр.
  (1912—1998) — аргентинский кинорежиссёр.

См. также 
 Сарачени